Метт Беслер (, 11 лютого 1987, Оверленд-Парк) — американський футболіст, захисник клубу «Спортінг Канзас-Сіті» та національної збірної США.
 Самуель Беслер – сілезький композитор.